Евгения Владимировна Хацкевич () — казахстанская футболистка.

Клубная карьера 
Начала заниматься футболом в 11-летнем возрасте в своём родном городе Таразе. В футбол начала играть в 2005 году в «Таразе». В 2011 году Хацкевич перешла в «Шахтёр-КарГУ». В 2015 году Хацкевич отыграла один сезон в «Кокше». С 2016 года является игроком «Астаны».

Карьера в сборной 
2 июня 2016 года Хацкевич дебютировала в сборной, сыграв матч против сборной Израиля (1:0).

Личная жизнь 
С 2012 года учится на отделении физкультуры и спорта Карагандинского университета.

Примечания 

Игроки женской сборной Казахстана по футболу
Футболистки Казахстана
Игроки ЖФК «Шахтёр-КарГУ»
Игроки ЖФК «Окжетпес»
Игроки ЖФК «СДЮСШОР № 8»